GEOS (ГЕОС), может означать:

Компьютерное программное обеспечение 
 GEOS (8-разрядная операционная система) — операционная система с графическим окружением, разработанная в 1986 году Berkeley Softworks для Commodore 64.
 GEOS (16-разрядная операционная система) — графический интерфейс пользователя на базе DOS и операционная система x86, выпущенная как «PC/GEOS» в 1990 году Berkeley Softworks.
 GEOS — библиотека C/C++ с открытым исходным кодом для работы с пространственной геометрией, в первую очередь в географических информационных системах (ГИС).

Другое 
 GEOS (ESA) — исследовательская программа Европейского Космического Агентства из двух спутников (1977—1978).
 GEOS (NASA) — серия из трёх научных спутников НАСА (1965—1975).
 GEOS Publishers — российское научное издательство.

См. также 
 Геос